Malón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Malón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Malón (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar